Echeverri ist der Familienname folgender Personen:

 Andrea Echeverri (1965), kolumbianische Musikerin und Keramikerin
 Felipe Echeverry (* 1996), uruguayischer Rugby-Union-Spieler
 Isabella Echeverri (* 1994), kolumbianische Fußballspielerin
 Octavio Echeverri (* 1931), kolumbianischer Radrennfahrer
 Rodrigo Londoño Echeverri auch Timoleón Jiménez (1959), kolumbianischer  Guerilla-Kämpfer